Подземная баня (Ичери-шехер) 
 Подземная баня (Шеки)